Berthelot est un patronyme et un toponyme. Employé seul, il désigne généralement le chimiste français Marcellin Berthelot (1827-1907).

Patronyme 

 André Berthelot (1862-1938), professeur et homme politique français ;
 Chantal Berthelot (née en 1958), femme politique guyanaise ;
 Charles Alain Marie Berthelot (1874-1949), vice-amiral français ;
 Charles Honoré Berthelot La Villeheurnois (1750-1799), homme politique français ;
 Charles Berthelot (1901-1940), footballeur et gardien de l'équipe de France de football en 1923 ;
 Daniel Berthelot (1865-1927), professeur et savant français ;
 Ferdinand Berthelot (1862-1852), peintre-sculpteur français ;
 Francis Berthelot (né en 1946), écrivain français ;
 François-Ganivet Desgraviers-Berthelot (1768-1812), général français ;
 Guillaume Berthelot (1580-1648), sculpteur français ;
 Hector Berthelot (1842-1895), caricaturiste québécois ;
 Henri Berthelot (1861-1931), général français ;
 Mission Berthelot, mission militaire française en Roumanie pendant la Première Guerre mondiale ;
 General Berthelot, une commune roumaine ;
 Jacques Berthelot, économiste français ;
 Jacques-Martin Berthelot (1799-1864), médecin et chercheur français ;
 Jean Berthelot (1897-1985), ingénieur français, ministre du gouvernement de Vichy ;
 Jean-Luc Hervé Berthelot (né en 1954), compositeur français ;
 Jean-Michel Berthelot (1945-2006), sociologue, épistémologue et philosophe français ;
 Jeanne Agnès Berthelot de Pléneuf (1698-1727), marquise française ;
 Joseph Marie Charles Berthelot (1901-1972), général français ;
 Katell Berthelot, (née en 1972), une historienne française des religions ;
 Lucien Berthelot (1903-1985), philatéliste français ;
 Marcelin Berthelot (1927-1997), homme politique français ;
 Marcellin Berthelot (1827-1907), chimiste français, parfois également appelé Marcelin Berthelot (avec un seul « l » à son prénom) ;
 médaille Berthelot, créée en 1902 en l'honneur de ce dernier, est décernée chaque année par l’Académie des Sciences à un chercheur qui a obtenu, cette année-là, un prix de chimie ;
 réactif de Berthelot, nommé en l'honneur de ce dernier ;
 Lycée Marcelin-Berthelot ;
 Nicolas Berthelot (né en 1964), tireur sportif français ;
 Patricia Berthelot (1969-2020), administratrice camerounaise ;
  ;
 Paul Berthelot (1880-1910), anarchiste et espérantiste français ;
 Paul Berthelot (1863-1932), journaliste, librettiste, auteur dramatique et critique d'art, constructeur d'une maison style art nouveau à Bordeaux ; 
 Paul Alexandre du Bois-Berthelot (1741-1812), militaire français ;
 Philippe Berthelot (1866-1934), diplomate français ;
  ;
  ;
 René Berthelot dit Du Parc (1630-1664), comédien français ;
 René Berthelot (1872-1960), philosophe français ;
 René Berthelot (1903-1999), compositeur français ;
 Sabin Berthelot (1794-1880), naturaliste français ;
 pipit de Berthelot est une espèce d'oiseau, appelée ainsi en l'honneur de ce dernier ;
 Sophie Berthelot (1837-1907), épouse de Marcellin Berthelot, première femme inhumée au Panthéon ;
 Yves Berthelot (né en 1937), économiste français ;

Toponyme

Canada 
 la rivière Berthelot, un affluent de la rivière Mégiscane, coulant dans le territoire de Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue (Québec) ;
 le lac Berthelot, un plan d'eau traversé par la rivière Mégiscane, dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue (Québec) ;

France 
 la rivière Berthelot, un affluent de l'Eure, en Eure-et-Loir (région Centre-Val de Loire).

Homonymie d'hydronyme